Pixbo Wallenstam IBK, též známý jako Redfox, je švédský florbalový klub. Sídlí ve městě Mölnlycke, 13 kilometrů jihovýchodně od Göteborgu. Má zastoupení ve švédské nejvyšší lize (SSL – Svenska Superligan) v mužské i ženské kategorii. 

Nejvyšší ligu si za tým Pixbo Wallenstam zahráli čeští reprezentanti Ondřej Němeček, Marek Beneš a Filip Langer. Od roku 2015 hraje za ženský A-tým Eliška Krupnová, která se zde stala i kapitánkou. V letech 2018 až 2022 s ní hrála i její reprezentační kolegyně Denisa Ratajová.

Pixbo je nejúspěšnější klub na českém florbalovém turnaji Czech Open s osmi vítězstvími v mužské i ženské elitní kategorii.

Historie klubu 
Byl založen 20. března 1981 a patří mezi nejstarší švédské florbalové kluby. V začátcích trénovalo v malé hale pouze deset mužů. Dnes má Pixbo Wallenstam nejen A-tým mužů a žen, ale věnuje se i mládežnickým kategoriím.

Úspěchy

Muži

 1. místo v SSL: 2001/2002, 2002/2003
 2. místo v SSL: 1997/1998, 1999/2000, 2005/2006
 3. místo v SSL: 1996/1997, 2000/2001, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2019/2020*
 1. místo v Evropském poháru: 2003/2004
 2. místo v Evropském poháru: 2002/2003, 2004/2005 
 1. místo ve Švédském poháru (Svenska Cupen): 2002/2003
 2. místo ve Švédském poháru: 2020/2021
 1. místo na Czech Open: 1996, 2001, 2002, 2003, 2006, 2010, 2012, 2015

Ženy 

 1. místo v SSL: 2015/2016
 2. místo v SSL: 2004/2005, 2019/2020*, 2020/2021, 2021/2022
 3. místo v SSL: 1993/1994, 2000/2001, 2007/2008 – 2014/2015, 2016/2017 – 2018/2019
 1. místo v Poháru mistrů: 2015/2016
 1. místo ve Švédském poháru: 2022/2023
 2. místo ve Švédském poháru: 2001/2002, 2020/2021
 1. místo na Czech Open: 2001, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

* Umístění v tabulce před vypuknutí pandemie covidu-19, kdy sezóna musela být zastavena.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil mužského týmu na webu IFF
 Profil ženského týmu na webu IFF

Švédské florbalové kluby